Аки, или Блигия вкусная () — плодовое дерево семейства Сапиндовые. На Ямайке считается «национальным» фруктом.

Описание 
Аки — небольшое дерево высотой 10—12 м с серой, почти гладкой корой и эллиптическими листьями 15—30 см длиной.

Плод грушевидный, длиной 7—10 см, с красно-жёлтой кожицей; внешне напоминает персик. Когда плод полностью созревает, он трескается и становится видна кремовая сладковатая мякоть, по вкусу напоминающая грецкий орех, которая окружает три чёрных семени.

Распространение 
Родина аки — Западная Африка. Был завезён на Ямайку и позже распространился на Центральную Америку, Антильские и Багамские острова. Одиночные деревья встречаются также в Бразилии, Эквадоре, Венесуэле, Колумбии и Суринаме.

Использование 
Плоды аки ядовиты (содержат гипоглицин) до тех пор, пока не раскроются естественным образом. Семена ядовиты всегда, в них концентрация гипоглицина в 2—3 раза больше.

В пищу употребляют только мякоть, окружающую семена, остальные части плода не едят.

Мякоть можно есть сырой, но на Ямайке обычно её варят вместе с солёной сайдой или хеком —  считается национальным блюдом. В Африке мякоть аки добавляют в суп или жарят в масле.

В странах Западной Африки зелёные плоды используются как мыло. Размятые плоды аки могут быть использованы в качестве яда для рыб.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Morton, J.F. 1987. Fruits of Warm Climates. Julia Morton 20534 SW 92 Ct., Miami Fl 33189.

Сапиндовые
Фрукты
Тропическое сельское хозяйство
Флора Африки
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки